

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 3 podstawowe
 Lipy – część miasta Bełchatów
 Lipy – część miasta Leżajsk
 Lipy – część miasta Lubawa
 Lipy – osada leśna w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Kłodawa
 Lipy – część wsi Żuków, w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Mazowiecki
 Lipy – część wsi Brzóza, w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów
 Lipy – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Stara Kiszewa
 Lipy – część wsi Sumin, w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Starogard Gdański
 Lipy – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chmielnik
Inne
 Lipy – alternatywna nazwa Lipna, części miasta Prudnika

Zobacz też 
 Trzy Lipy
 Wysokie Lipy
 Lipa
 Lipy dobieckie

Przypisy